Soria steht für:
 Provinz Soria, spanische Provinz im Osten der Autonomen Region Kastilien-León
 Soria, Hauptstadt der Provinz Soria im Osten der Autonomen Region Kastilien und León

Soria ist der Familienname folgender Personen: 
 Abel Soria (1937–2016), uruguayischer Dichter
 Alberto Soria (1906–1980), peruanischer Fußballspieler
 Antonio Soria Alemany (* 1967), spanischer Komponist, Kammermusiker und Musikpädagoge 
 Carlos Soria (1949–2012), argentinischer Jurist und Politiker
 Carmelo Soria (1921–1976), chilenischer Diplomat
 Corinna Soria (* 1962), österreichische Schriftstellerin
 David Soria Solís (* 1993), spanischer Fußballspieler
 Diego Soria (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Diego de Soria (1558–1613), Prior in Mexiko und Bischof auf den Philippinen
 Florentino Soria (1917–2015), spanischer Drehbuchautor, Regisseur und Filmwissenschaftler
 Francesc Soria (* 1972), andorranischer Fußballspieler
 Francisco Martínez Soria (1902–1982), spanischer Schauspieler
 Hugo Soria (* 1990), uruguayischer Fußballspieler
 Jorge Soria Quiroga (* 1936), chilenischer Senator
 José Manuel Soria (* 1958), spanischer Politiker
 Joseph Julian Soria (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler
 Mireille Soria (* 1970), US-amerikanische Filmproduzentin
 Paula Soria Gutiérrez (* 1993), spanische Beachvolleyballspielerin
 Piero Soria (* 1944), italienischer Journalist und Schriftsteller
 Ruben Soria (* 1935), uruguayischer Fußballspieler
 Sebastián Soria (* 1983), uruguayisch-katarischer Fußballspieler
 Sixto Soria (* 1954), kubanischer Ringer
 Vladimir Soria (* 1964), bolivianischer Fußballspieler